Rhizina är ett släkte av svampar. Rhizina ingår i familjen Rhizinaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Rhizina